Il doppio del torneo di tennis Los Angeles Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Sandy Mayer e Ferdi Taygan 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (Campioni)
 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (secondo turno)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (secondo turno)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (quarti di finale)

 Victor Amaya /  Hank Pfister (secondo turno)
 Rod Frawley /  Bruce Manson (semifinali)
 Sandy Mayer /  Ferdi Taygan (finale)
 Fritz Buehning /  Blaine Willenborg (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1983